Brbot može značiti:
 Brbot, naselje Brbot (Stari Bar) kraj Bara u Crnoj Gori
 Brbot je prezime